Vahabzadeh ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammad Vahabzadeh (1945–2017), iranischer Tischtennisspieler
 Susan Vahabzadeh, deutsche Journalistin und Filmkritikerin